Grande-duchesse Maria Nikolaïevna de Russie (1819-1876), fille de Nicolas I de Russie, duchesse de Leuchtenberg ;
 Grande-duchesse Maria Nikolaïevna de Russie (1899-1918), fille de Nicolas II de Russie.